Ракель Атаво (), до замужества — Копс-Джонс (; родилась 8 декабря 1982 года во Фресно, США) — американская профессиональная теннисистка; полуфиналистка трёх турниров Большого шлема в парном разряде; победительница 18 турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Ракель — одна из трёх дочерей Нэнси Копс и Лоренса Джонса; её сестёр зовут Рене и Кристи. Ныне американка замужем — со своим супругом Таборе Атавой она оформила свои отношения 18 июля 2015 года, а с декабря того же года стала выступать под фамилией супруга и на соревнованиях.

Копс-Джонс в теннисе с восьми лет, попав в этот вид спорта при содействии отца. Лучший удар — форхенд, любимое покрытие — хард.

В 2004 году Ракель закончила Калифорнийский университет в Беркли.

Спортивная карьера 
Наибольшую известность Ракель приобрела, выступая в парном разряде. В 2003 году, выступая в паре с Кристиной Фузано она дебютирует на соревнованиях WTA-тура, сыграв на турнире в Станфорде, а затем и на турнирах серии Большого шлема, выступив на Открытом чемпионате США. В 2005 году Копс-Джонс и Фузано выиграли первый совместный титул серии ITF. В 2006 году с разными партнёршами она выигрывает шесть турниров ITF, а также одерживает победу на одном одиночном турнире ITF. В 2007 году Ракель удается выиграть ещё три парных приза серии ITF, а также первый титул на турнирах WTA. Произошло это на турнире в Квебеке, где она выступила в альянсе с Кристиной Фузано. В 2007 году в мировом парном рейтинге она впервые поднялась в первую сотню. За сезон 2008 года американка смогла взять один титул ITF в одиночках и пять в парах. В сентябре того же года совместно с Абигейл Спирс она смогла дойти до четвертьфинала парного Открытого чемпионата США.

В мае 2009 года Копс-Джонс и Спирс выиграли грунтовый турнир в Эшториле. В мае с другой американкой Бетани Маттек-Сандс она победила на турнире в Варшаве. Следующий титул на соревнованиях WTA она выиграла через два года — в сентябре 2011-го на турнире в Квебеке, где она сыграла в дуэте с Абигейл Спирс. В июле 2012 года эта американская пара смогла пройти в четвертьфинал на Уимблдонском турнире. Через две недели после Уимблдона Абигейл и Ракель выиграли турнир из серии Премьер в Карлсбаде. В сентябре они смогли выиграть два титула подряд на турнирах в Сеуле и Токио. В октябре они прибавляют к этому трофей турнира в Осаке. Достигнув неплохого прогресса, по итогам 2012 года Копс-Джонс заняла 13-ю строчку парной классификации.

Летом 2013 года Копс-Джонс и Спирс победили на двух турнирах подряд в Станфорде и Карлсбаде. Таким образом Ракель выигрывает свой десятый титул за карьеру на основных турнирах ассоциации. В январе 2014 года американская пара в составе Копс-Джонс и Спирс смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В июне того же года они выиграли титул на травяном турнире в Бирмингеме. В августе, перейдя на хард, Копс-Джонс и Спирс выиграли турнир серии Premier 5 в Цинциннати. Сезон 2014 года Копс-Джонс заканчивает на 12-м месте в парном рейтинге. На Открытом чемпионате Австралии 2015 года американский дуэт вышел в четвертьфинал. В феврале они победили на турнире в Дохе. В июне Копс-Джонс и Спирс взяли трофей на травяном турнире в Ноттингеме. На Уимблдонском турнире 2015 года им удалось выйти в полуфинал. В октябре Абигейл и Ракель победили на турнире в Линце. С декабря 2015 года Копс-Джонс стала выступать под фамилией своего мужа.

В июле 2016 года Атаво и Спирс второй год подряд доходят до полуфинала Уимблдонского турнира. После этого они выиграли турнир в Станфорде. Начало сезона 2017 года Атаво провела в партнёрстве с китаянкой Сюй Ифань и дошла с ней до 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. С апреля их сотрудничество прекратилось и Атаво пробовала себя с разными партнёршами. С одно из них — Еленой Остапенко ей удалось выиграть парный турнир в Штутгарте.

В 2018 году постоянной партнёршей по выступлениям стала немка Анна-Лена Грёнефельд. В начале февраля их пара дошла до полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, где они уступили Алле Кудрявцевой и Катарине Среботник В апреле на турнире в Штутгарте Атаво в дуэте с Грёнефельд второй год подряд завоевала парный титул. В октябре их пара пробилась в финал зального турнира в Линце.

2019 год Атаво начала с игр в паре с Катариной Среботник и высшим достижением для них стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. После этого она сыграла до конца лета с разными партнёршами и завершила карьеру после Открытого чемпионата США.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (26)

Победы (18) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (30)

Победы (18)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты США